Sucha (district), Klein-Polen
 Sucha (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Elbląski
 Sucha (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Jarociński
 Sucha (powiat Krakowski), een gehucht in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Krakowski
 Sucha (powiat Olkuski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Olkuski
 Sucha (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Tucholski
 Sucha (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Sucha (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Sucha (powiat Białobrzeski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Białobrzeski
 Sucha (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Sucha (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Strzelecki
 Sucha (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kartuski
 Sucha (powiat Myśliborski), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Myśliborski
 Sucha (powiat Świdwiński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Świdwiński
 Sucha (powiat Szczecinecki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Szczecinecki

Zie ook 
 Suchá (doorverwijspagina)